

Geografia
 Herring Cove – comunità rurale canadese situata vicino Halifax in Nuova Scozia
 Herring Nunataks –  nunatak antartici, nella parte occidentale del Forrestal Range, nei Monti Pensacola
 Isola Herring – isola antartica facente parte dell'arcipelago Windmill
 Isola Herring – isola australiana alla foce del fiume Yarra, Melbourne
 Langton Herring – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Dorset

Persone
 Asanti Herring (1997) – calciatore americo-verginiano
 Conyers Herring (1914-2009) – fisico statunitense
 Joanne Herring (1929) – imprenditrice, attivista, diplomatica e reginetta di bellezza statunitense
 Hank Herring (1922-1999) – pugile statunitense
 Helen Herring Stephens (1918-1994) – velocista, discobola e cestista statunitense
 Laura Harring (1964) – attrice messicana
 Richard Herring (1967) – comico e sceneggiatore britannico

Altro
 Crossed Red Herring Award – antica denominazione del Gold Dagger, premio letterario britannico
 Operazione Herring – operazione militare della seconda guerra mondiale